Blas Ruiz puede referirse a:

 Blas Ruiz, destacado deportista mexicano de la especialidad de tiro.
 Blas Ruiz, explorador español quien, junto con Diogo Veloso, fueron los primeros europeos en pisar Laos.
 Blas Ruiz Grau, escritor español de novela negra contemporánea.